

Persone 
 Carlo Emilio Gadda – scrittore e poeta italiano
 Catullo Gadda – calciatore italiano
 Enrico Gadda – aviatore e militare italiano, fratello di Carlo Emilio
 Giuseppe Gadda – politico italiano
 Harry Gustaf Nikolai Gädda o Nicolai Gedda – tenore svedese
 Maria Chiara Gadda – politica italiana
 Massimo Gadda – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Piero Gadda Conti – scrittore e giornalista italiano